NGC, sigles del catàleg d'objectes astronòmics New General Catalogue
 la consola de sobretaula Nintendo GameCube